Würzberg ist der Name der geografischen Objekte:

 Würzberg, Stadtteil von Michelstadt im Odenwald, Hessen
 Würzberg (Gemeinde Haidershofen), Ortsteil der Gemeinde Haidershofen, Bezirk Amstetten, Oberösterreich
 Würzberg (Gemeinde Kallham), Ortsteil der Gemeinde Kallham, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Würzberg (Koppenwind), (373 m), Berg südlich vom Rauhenebracher Ortsteil Koppenwind im Steigerwald, Bayern
 Würzberg (Leinach), Erhebung bei Leinach

Siehe auch:
 Würz (Berg), (801 m), Berg im Kanton Aargau, Schweiz
 Sender Würzberg, (100,5 m), Antennenträger des Hessischen Rundfunks
 Würzburg (Begriffsklärung)
 Würzenberg